Га́шев (Га́шева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Гашев, Борис Владимирович (1939—2000) — русский поэт, прозаик и журналист; внук Н. М. Гашева, муж Н. Н. Гашевой.
 Гашев, Николай Михайлович (1869—1930) — новомученик пермский, протоиерей Ильинского собора Пермской епархии.

Известные носительницы